Wat is dan liefde (film), een film uit 2019
 Wat is dan liefde (single), een single van André Hazes uit 1980